Utdikatjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Utdikatjärnen (Ore socken, Dalarna, 679450-148194), sjö i Rättviks kommun, 
Utdikatjärnen (Ore socken, Dalarna, 680443-147072), sjö i Rättviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn